Kuljani (Dvor), een plaats in de Kroatische gemeente Dvor
 Kuljani (Banja Luka), een plaats in de gemeente Banja Luka, Bosnië-Herzegovina
 Kuljani (Novi Grad), een plaats in de gemeente Novi Grad, Bosnië-Herzegovina